Dreamspace — третий студийный альбом финской пауэр-метал-группы Stratovarius, вышедший в 1994 году.

Является последним альбомом, на котором Тимо Толкки исполняет вокальные партии, перед приходом в группу Тимо Котипелто, также это первый альбом, на котором партии бас-гитары исполняет Яри Кайнулайнен.

Это один из самых мрачных альбомов Stratovarius с большим количеством текстов о давлении современной жизни на человека, наряду с альбомом 2005 года, показывающим более личную сторону текстов Толкки, связанных с его нервным расстройством из-за неурядиц в группе.

Звук на Dreamspace гораздо выше, чем на двух предыдущих дисках. В дальнейшем это станет отличительной чертой Stratovarius.

Список композиций

Участники записи 
 Тимо Толкки — ритм-, соло-гитара и вокал
 Яри Кайнулайнен — бас-гитара
 Антти Иконен — клавишные
 Туомо Лассила — барабаны, перкуссия
 Sami Kuoppamäki — сессионный барабанщик в треках 3, 4, 6, 7, и 13 (участие сессионного барабанщика объясняется болезнью Лассилы)

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics
 
 

Альбомы Stratovarius
Альбомы Noise Records